Бояринов — русская фамилия.

Известные носители 
 Бояринов, Владимир Георгиевич (род. 1948) — русский поэт.
 Бояринов, Геннадий Иванович (1945—2014) — советский и российский учёный.
 Бояринов, Григорий Иванович (1922—1979) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Бояринов, Николай Константинович (1862—1919) — полковник, герой Первой мировой войны.

См. также